MXC steht für:
 Monticello Airport (Utah) (IATA-Code), Flughafen von Monticello (Utah), Utah

mxc steht für:
 Manyika (Dialekt) (ISO-639-3-Code), Dialekt von Shona (Sprache) in Simbabwe und Mosambik

Abkürzung